Amerikai Egyesült Államok
Luke város Allegany megyében, Maryland államban

 Bosznia-Hercegovina
Luke falu Čajniče községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
Luke falu Hadžići községben, Szarajevó kantonban
Luke falu Pale községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
Luke falu Vareš községben, Zenica-Doboji kantonban

 Észak-Macedónia
Luke falu Kriva Palanka községben, az Északkeleti régióban

 Észtország
Luke falu Nõo községben, Tartu megyében

 Horvátország
Luke, falu Cetingrad községben, Károlyváros megyében
Luke Poljanske falu Zagorska Sela községben, Krapina-Zagorje megyében
Salopek Luke falu Szluin községben, Károlyváros megyében

 Szerbia
Luke falu Ivanjica községben, a Moravicai körzetben